Altenburg város Türingiában, Németország
Altenburg önkormányzati kerület Alsó-Ausztriában, Ausztria
Altenburg város Missouri államban, USA